Příjmení Lach nosí více osob:

Lach
 Anton lach (* 1954) - slovenský hokejista
 Elmer Lach (1918–2015) – kanadský hokejový centr
 Jiří Lach (* 1971) – český historik a politolog
 Milan Lach (* 1973) – slovenský řeckokatolický kněz, jezuita
 Nina Lach (* 1995) – rakouská sportovní lezkyně

podobné
 Cédric Lachat (* 1984) – švýcarský horolezec

místopis
 Lachov – vesnice, část města Teplice nad Metují